Il Gan Challenge era una corsa in linea di ciclismo su strada maschile tenutasi negli anni settanta in Belgio.

Albo d'oro 
Aggiornato all'edizione 1977.

Note 

Competizioni ciclistiche belghe